Kostelů zasvěcených Seslání Ducha svatého je více:

v České republice:
 Kostel Seslání Ducha svatého (Brno)
 Kostel Seslání Ducha svatého (Český Dub)
 Kostel Seslání Ducha svatého (Rýnovice)
 Kostel Seslání Ducha svatého (Višňová)

Související články 
 Kostel svatého Ducha